

Patronyme 

 Alan Paton (1903-1988), écrivain et un homme politique sud-africain ;
 Andrew Archibald Paton (1811-1874), écrivain et diplomate britannique ;
 Angela Paton (1930-2016), actrice de film, de télévision et de théâtre américaine ;
 Boris Paton (1918-2020), ingénieur ukrainien spécialiste du soudage ;
 Evgueni Paton (1870-1953), ingénieur ukrainien spécialiste du soudage et des ponts métallique, père du précédent ;
 
 
 Joseph Noel Paton (1821-1901), peintre écossais ;
 Richard Paton (1717-1771), peintre de marine né et actif au Royaume-Uni ;
 Stuart Paton (1883-1944), réalisateur britannique du cinéma muet.

Toponymes 

 île Paton, petite île de l'archipel d'Hochelaga, sur la rivière des Prairies, au Québec.
 Paton, une ville du comté de Greene, en Iowa, aux États-Unis.

Divers 
 Paton, une marque de moto italienne fondée en 1958 ;
Patronyme anglais